Björn Sandström (ur. 17 lutego 1995 w Missoula) – szwedzki biegacz narciarski Zawodnik klubu Piteaa Elit SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 10 grudnia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Östersund, gdzie zajął 69. miejsce w sprincie stylem klasycznym. 
W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 13 lutego 2016 roku w Falun, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasował się na 70. miejscu. Pierwsze pucharowe wywalczył 10 marca 2018 roku w Oslo w biegu na 50 km stylem dowolnym ze startu wspólnego uplasował się na 26. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1995
Szwedzcy biegacze narciarscy